Saint-Germain-des-Prés puede referirse a: 

 Saint-Germain-des-Prés, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Germain-des-Prés, comuna francesa situada en Loiret.
 Saint-Germain-des-Prés, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Saint-Germain-des-Prés, comuna francesa situada en Tarn.
 
 Saint-Germain-des-Prés, barrio de París.
 Abadía de Saint-Germain-des-Prés
 Saint-Germain-des-Prés, estación de metro parisina.